Roberto Medina puede referirse a:

 Roberto Medina (1936-1999), director de teatro, profesor de teatro, actor y dramaturgo argentino.
 Roberto Medina (1968), futbolista y director técnico mexicano.
 Roberto Medina (1968), actor mexicano.
 Roberto Medina, cantante argentino.